Chagan peut faire référence à :

 une rivière :
 Chagan, une rivière du Kazakhstan, affluent de l'Irtych
 Chagan, une rivière du sud de la Russie et du nord-ouest du Kazakhstan, affluent de l'Oural

 un lac :
 Lac Chagan (ou lac Balapan), un lac du Kazakhstan créé par l'essai nucléaire Chagan
 Lac Chagan, un lac de Chine

 Un essai nucléaire :
 Chagan, un essai nucléaire soviétique (1965)

Géographie du Kazakhstan
Homonymie d'hydronyme